Люция Полавдер (; ) — словенская дзюдоистка, призёр Олимпийских игр.

Полавдер дебютировала на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах, но не смогла завоевать медаль. На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине Полавдер взяла бронзу, став второй словенской дзюдоисткой, выигравшей олимпийскую медаль (после Уршки Жолнир в 2004 году).

Источники 
 
 

Дзюдоисты по алфавиту
Дзюдоисты Словении
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по дзюдо